L'épreuve masculine du 10 km sprint aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 a lieu le  au Parc olympique de Whistler. L'épreuve est remportée par le Français Vincent Jay devant le Norvégien Emil Hegle Svendsen et le Croate Jakov Fak.

Médaillés

Résultats 
La course commence à 11 h 15.

Légende : C - Couché ; D - Debout

Notes et références 

Sprint hommes